Jean Bernard Léon Foucault francia fizikus (1819–1868)
 Michel Foucault francia filozófus, történész (1926–1984)

Hasonló néven
 Szent Charles de Foucauld